Buta   este un oraș  în  partea de nord a Republicii Democrate Congo, pe râul Itimbiri. Este reședința  provinciei  Bas-Uele.

Vezi și 
 Lista orașelor din Republica Democrată Congo

Note 

Orașe din Republica Democrată Congo